Пётр Алексеевич Загряжский (? — после 1640) — стольник, окольничий и воевода Русского царства.

Из дворянского рода Загряжских. Средний сын воеводы Алексея Фёдоровича Загряжского. Имел братьев Фёдора и Григория Алексеевичей.

Биография 
В 1613 году состоял товарищем воеводы в Устюжне Железопольской. В чине стольника послан в 1615 году из Москвы в Суздаль, чтобы выполнить боярский приговор — отвести в тюрьму князя Михаила Борятинского, не оказавшего должной помощи князю Василию Ивановичу Туренину в походе против польского полковника Александра Юзефа Лисовского разорявшего русские земли.

В 1623 году, на пути в Троицкий монастырь, в селе Братовщине «смотрел в кривой стол» во время обеда царя Михаила Фёдоровича. В 1625 году присутствовал при приёме кизильбашских послов и за обедом был в числе 50-ти стольников, которые ставили кушанья пред царём. Участник встречи персидского посла (17 мая 1625) и перед Государём есть ставил.

В 1625—1627 гг. воевода в Коломне.

В 1629 году, по случаю рождения царевича Алексея Михайловича, в чине московского дворянина (1629-1640), обедал за царским столом. В том же году сопровождал царя на богомолье в Угрешский монастырь и обедал там за его столом. В том же и следующем году упоминается в качестве помещика Вологодского уезда.

В 1631—1632 гг. полковой воеводой во Владимире.

В 1633 году был одним из участников возведения Земляного города и острога в Москве.

В 1634 году обедал у царя Михаила Фёдоровича в один из торжественных дней.

В 1636 году воевода Передового полка в Михайлове. Отпущенный к Москве, он, однако, смотря по «вестям», должен был быть в сходе с воеводами на Дедилове в передовом полку князя Ивана Засекина, или в Переяславле Рязанском у Ивана Траханиотова.

В 1639 году 2-й воевода на Крапивне.

В конце 1640 года во время богомольного похода царя Михаила Фёдоровича в Вязники, Пётр Алексеевич назначен «в окольничьи» вместе с Михаилом Михайловичем Салтыковым.

Умер бездетным.

Литература 
 
В.В. Руммель. В.В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2-х том. СПб., 1886 г. Издание А.С. Суворина. Том. I. Загряжский Пётр Алексеевич. стр. 272.

Примечания 

Пётр Алексеевич
Окольничие
Воеводы Коломны
Воеводы Владимира
Персоналии:Смутное время